Het ATP-toernooi van Rotterdam 1979 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament) werd van 2 tot en met 8 april 1979 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Rotterdam Ahoy.

Het toernooi van 1979 trok 53.088 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema ATP

1979
Rotterdam